Wild and Woolly (1917) - een stomme western met Douglas Fairbanks
 Wild & Woolly (1931) - een documentaire over rodeo's
 Wild and Woolly (1937) - een western met Jane Withers
 Wild & Wooly - een televisiefilm uit 1978